Okçular (Alaplı), een dorp in het Turkse district Alaplı
 Okçular (Araç), een dorp in het Turkse district Araç
 Okçular (Bartın), een dorp in het Turkse district Bartın
 Okçular (Bergama), een dorp in het Turkse district Bergama
 Okçular (Bigadiç), een dorp in het Turkse district Bigadiç
 Okçular (Bolu), een dorp in het Turkse district Bolu
 Okçular (Bulanık), een dorp in het Turkse district Bulanık
 Okçular (Çan), een dorp in het Turkse district Çan
 Okçular (Cide), een dorp in het Turkse district Cide
 Okçular (Çubuk), een dorp in het Turkse district Çubuk
 Okçular (Dinar), een dorp in het Turkse district Dinar
 Okçular (Harmancık), een dorp in het Turkse district Harmancık
 Okçular (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Okçular (İvrindi), een dorp in het Turkse district İvrindi
 Okçular (Karacabey), een dorp in het Turkse district Karacabey
 Okçular (Karakoçan), een dorp in het Turkse district Karakoçan
 Okçular (Kaynarca), een dorp in het Turkse district Kaynarca
 Okçular (Kovancılar), een dorp in het Turkse district Kovancılar
 Okçular (Ortaca), een dorp in het Turkse district Ortaca
 Okçular (Pervari), een dorp in het Turkse district Pervari
 Okçular (Vize), een dorp in het Turkse district Vize